

Олевін — село в гміні Велюнь Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Олевін — село в гміні Олькуш Олькуського повіту Малопольського воєводства